Edward Frankland (1825-1899), chimiste
Robert Frankland-Russell (1784-1849), homme politique et artiste
Rosemarie Frankland (1943-2000), mannequin
Thomas Frankland (1718-1784), officier de marine
Thomas Frankland (1750-1831), propriétaire terrien
William Frankland (1912-2020), immunologiste